Pęczek tyłozgięty, pęczek Maynerta, droga uzdeczkowo-międzykonarowa (łac. fasciculus retroflexus s. Meynerti, tractus habenulointerpeduncularis) – prowadzi połączenia z jądra uzdeczki (nadwzgórze) do jądra międzykonarowego (śródmózgowie).

Przebieg 
Pęczek tyłozgięty rozpoczyna się w trójkącie uzdeczki (jądra uzdeczki przyśrodkowe i boczne).

Można w nim rozróżnić dwie części:
 wewnętrzną, rozpoczynającą się głównie w jądrze przyśrodkowym uzdeczki,
 zewnętrzną, składającą się głównie z włókien pochodzących z jądra bocznego uzdeczki.

Większość włókien kończy się w jądrze międzykonarowym; niektóre zaś dochodzą do wzgórków górnych pokrywy i do tworu siatkowatego.

Bibliografia 

Mózgowie
Neuroanatomia